Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици у дворани 1997. у Паризу, (Француска) је одржано 7. и 8. марта у Палата спортова Париз–Берси.

Титулу светске првакиње освојену на Светском првенству 1995. бранила је Алина Астафеj из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 20 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

Рекорди

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (7. марта 1997), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. марта 1997. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 1,95 м, коју је прескочила 1 такмичарка (КВ) а 12 се пласирале са најбољим постигнутим резултатима {кв}., , 

Почетак такмичења: група А у 13:00, група Б у 15:45.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља.

Финале 
Финале је одржано 8. марта са почетком у 15:45 часова. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 1997. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1997.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани